Yoga kan syfta på följande:
 Yoga, ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion
 Lethe yoga, en fjärilsart som ingår i släktet Lethe och familjen praktfjärilar.
 Yoga pyrops, en fiskart som ingår i släktet Yoga och familjen smörbultsfiskar.
 Traumaanpassad Yoga, Yoga anpassad för personer med PTSD och Komplext PTSD.